Vilete ima više značenja:
 Vilete (Mantova)
 Vilete (Pavija)
 Vilete (Trevizo)
 Vilete (Verbano-Kuzio-Osola)